Bahia de Lobos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Estero Lobos (vik), Sonora, 
 Bahía de Lobos, ort, Sonora, San Ignacio Río Muerto, 

Robotskapade Mexikoförgreningar